Zaugg est un patronyme porté notamment par :

 Adrian Zaugg (né en 1986), pilote automobile sud-africain et suisse ;
 Hans-Peter Zaugg (né en 1952), joueur de football suisse et entraineur ;
 Jean-Pierre Zaugg, artiste plasticien suisse ;
 Oliver Zaugg (né en 1981), coureur cycliste suisse ;
 Rémy Zaugg (1943-2005), artiste suisse.

Patronyme suisse